Carlo Senoner (1943) – ex sciatore alpino italiano
 Inge Senoner (1940) – ex sciatrice alpina italiana
 Ivan Senoner (1978) – pubblicista italiano
 Jonas Senoner (1986) – ex sciatore alpino italiano
 Lucas Senoner (1983) – ex sciatore alpino italiano
 Simona Senoner (1993-2011) – saltatrice con gli sci italiana
 Tobia Senoner (1913-...) – fondista italiano